Malí preimperial comprende la historia del territorio, las gentes y los gobernantes que posteriormente formarían el Imperio de Malí. Abarca un período histórico que va, aproximadamente, desde comienzos del siglo X hasta mediados del siglo . Su ámbito de influencia geográfico se encuentra en los actuales Malí, Mauritania y Senegal.

Fuentes históricas

Fuentes escritas 

Existen unas pocas referencias fragmentarias al Malí pre imperial en fuentes escritas. La fuente más antigua proviene del relato sobre el Sudán Occidental de Al-Bakri, escrito en 1068. En esta sección, nombra dos países, "Daw" y "Malal", ubicados cerca del río Níger y próximos a las minas de oro, zona que muy posiblemente sería también el núcleo del posterior Imperio de Malí. Al-Bakri procede a describir el modo en que el gobernante sin nombre del reino se convirtió al Islam gracias a un comerciante cuando presenció una milagrosa tormenta de lluvia que dio por terminada una sequía. Este evento ocurrió al menos una generación antes de 1068, dado que Al-Bakri afirma que los descendientes del gobernante y sus nobles mantuvieron el Islam, aun cuando la gente común no fue convertida. Ibn Khaldun, historiador norteafricano que vive en Egipto entrevistó a Shaykh Uthman, quien fuera faqih de Ghana. Uthman le facilitó información sobre reinos pasados a partir de la tradición oral existente en su tiempo, 1394, aportando el nombre del primer rey musulmán Barmandana. En el relato de al-Idrisi, de 1154, este afirma que las dos ciudades de Daw y Malal se encontraban a cuatro días de viaje entre ellas, estando localizadas en un valle del río que une el Nilo (queriendo decir el Níger). Malal era descrita como una "pequeña ciudad, con una gran villa sin muro circundante, construida en una colina insaltable de tierra roja."

Arqueología 
En 1965 un equipo arqueológico polaco llevó a cabo excavaciones en Niani, localidad reputada por ser la antigua capital del Imperio de Malí. Durante los trabajos, se descubrieron los restos de edificios y otros artefactos que probaban una ocupación intensiva de la zona desde al menos el siglo VI DC, si bien el emplazamiento no podía clasificarse como urbano hasta un período muy posterior, quizás hacia el siglo XIV. En su punto álgido, Niani comprendía todo un número de clústers densamente ocupados diseminados en la campiña, incluyendo un número remarcable de emplazamientos de producción de hierro, lo que indicaría que la ciudad o pueblo era un centro industrial importante. Existen también evidencias de presencia islámica, lo que apoyaría la idea de que existió una localidad musulmana o comercial así como una localidad real. Estas excavaciones sustentan el apoyo fundamental a la tesis tradicional que afirma que un estado de cierta complejidad pre existió al período imperial en la historia de Malí.

Tradición oral 
Parte de lo que los historiadores han escrito sobre el Malí pre imperial está basado en la tradición oral recogda a partir del siglo XIX. Buena parte de la tradición se centra en la "Epopeya de Sunyata", un conjunto de relatos relativos al Imperio de Malí temprano que los griots han compilado en largas versiones. Existen numerosas versiones impersas, la más famosa de las cuales es la del historiador D. T. Niane, gracias a su vívido estilo y temprana traducción a otros idiomas. El trabajo de Niane, no obstante, no es una traducción literal de un discurso oral original, si bien está ciertamente basado en los relatos de un tal Mamadou Kouyate de Keyla. Otras versiones más literales han sido escritas en francés, inglés y mandinga.

De acuerdo a estas tradiciones, los Reinos Manginga de Malí o Manden habían existido durante varios siglos antes de la unificación llevada a cabo por Sundiata como un pequeño estado hacia el sur del Imperio soninke de Wagadou, más conocido como Imperio de Ghana. Esta área estaba formada por montañas, sabana y bosques, que proveían de protección y recursos perfectos para la población de cazadores. Aquellos que no vivían en las montañas formaron pequeñas ciudades estado como Toron, Ka-Ba y Niani. La dinastía Keita de la que prácticamente todos los emperadores de Malí descienden encuentra el origen de su linaje en Bilal, el ferviente muecín del profeta del Islam Mahoma. Era práctica común durante la Edad Media, tanto para los gobernantes cristianos como para los musulmanes, enlazar su línea de sangre hasta una figura clave en su historia religiosa. Los cronistas orales han preservado una lista de gobernantes Keita desde Lawalo (uno de los siete hijos de Bilal que se establecieron en Malí) hasta Maghan Kon Fatta (padre de Sundiata Keïta).

Historia del Malí pre imperial 
El administrador colonial e historiador francés Maruice Delafosse fue uno de los primeros historiadores occidentales que ensayó una historia comprensiva de la región en su libro Haut-Sénégal-Niger (1912) produciendo una cronología aproximada y detallada de Malí. No obstante, nunca explicó cómo había alcanzado a conocer las fechas que presentaba, y las fuentes primarias en las que se basaba no servían para dar una indicación clara del detalle de su cronología. Desde entonces, los académicos, si bien remarcan este hecho, han aceptado esta cronología y es por tanto ampliamente referenciada y repetida. Existen pocas dudas sobre su validez, dado que los materiales en árabe son abundantes y dan un buen número de claves, pero sería en todo caso erróneo repetir esta cronología como material original confirmado.

La provincia de Kangaba 
De acuerdo a las tradiciones modernas, durante el cénit del poder de Ghana, la tierra del Manden se convirtió en una de sus provincias. Es preciso destacar, no obstante, que la evidencia contemporánea a esta afirmación recogida por Al-Bakri no apoya que Ghana extendiera hasta tal límite su poderío. De acuerdo a las tradiciones, la ciudad estado manden o mandinga de Ka-ba (actual Kangaba) servía como capital y daba nombre a la provincia. Desde al menos el comienzo del siglo XI, los reyes mandinga, probablemente conocidos como faamas, gobernaron el Manden desde Ka-ba

Los Doce Reinos 
La tradición oral moderna mantiene que, tras la caída del Imperio de Ghana, la provincia de Kangaba se separó en doce reinos con su propio maghan (que significa príncipe) o faama cada uno. El Manden se partió por la mitad, con el territorio Dodougou hacia el noreste y el territorio Kri hacia el suroeste. El pequeño reino de Niani era uno de los múltiples del área Kri del Manden. El trabajo arqueológico sitúa Niani, que los escritos posteriores considerarían la capital del país, en esta región.

La hegemonía Soso 
De acuerdo a las tradiciones corrientes en el siglo XIV y regogidas por el historiador Ibn Khaldun a partir de información de 1394 del faqih de Ghana, Shaykh Uthman, el movimiento almorávide debilitó Ghana, hasta el extremo de que "la autoridad de los gobernantes de Ghana se difuminó, y fueron superados por los Susu, un pueblo vecino del Sudán, quienes los subyugaron y absorbieron." Las tradiciones en Malí afirman que los Soso atacaron y tomaron Malí también, y que el gobernante de Soso, Sumaouro Kanté, se hizo con su tierra.

Sundiata 

La tradición del surgimiento final de Malí como poder imperial fue revelada por primera vez, también, por Shaykh Uthman, cuando relató a Ibn Khaldun que Malí emergió a partir de la derrota de los Soso. "Su mayor rey, aquel que venció al Susu, conquistó su país y tomó su poder de sus manos, se llamaba Mari Jata." La historia del ascenso de Sundiata (o Sunyata), como es conocido en la tradición moderna, es todavía la tradición más recitada entre los pueblos mandinga. Se trata de un conjunto de relatos que hacen referencia a su reinado y que se conocen como Epopeya de Sundiata. Si bien existen multitud de versiones de esta historia, la mayoría están de acuerdo en que era hijo del faam de Niani, Nare Fa (también conocido como Maghan Kon Fatta, que significa hermoso príncipe). La madre de Sundiata era la segunda esposa de Maghan Kon Fatta, Sogolon Kédjou. Era una jorobada del país de Do, al sur de Malí. El hijo de este matrimonio recibió el primer nombre de su madre, Sogolon, y el apellido de su padre, Djata. Combinados en el rápidamente hablado idioma mandinka, el nombre formó Sondjata o Sunyata. La versión anglófona de este nombre, Sundiata, también es popular. De acuerdo a Shaykh Uthman en 1394 tal y como lo recoge Ibn Khaldun, el nombre era "Mari, que en su lengua significa 'príncipe de la línea real' y Jata, que significa 'león.'"  

Se había profetizado que Sundiata se convertiría en un gran conquistador. Para terror de su padre, el príncipe no tuvo un comienzo prometedor. Sundiata, de acuerdo a la tradición oral, no anduvo hasta la edad de siete años. No obstante, una vez que Sundiata logró el uso de sus piernas creció en fuerza y pasó a ser muy respetado. Tristemente para Sundiata, esto no ocurrió antes de que su padre muriera. A pesar de los deseos del faama de Niani de respetar la profecía y poner a Sundiata en el trono, el hijo de su primera esposa, Sassouma Bérété, fue coronado en lugar de Sundiata. Tan pronto como el hijo de Sassouma, Dankaran Touman, tomó el trono, él y su madre forzaron al crecientemente impopular Sundiata a exiliarse junto a su madre y dos hermanas. Antes que Dankaran Touman y su madre pudieran disfrutar su poder sin trabas, el Rey Soumaoro puso su interés en Niani forzando a Dankaran a escapar a Kissidougou.

Tras muchos años en el exilio, primero en la corte de Wagadou y después en Mema, Sundiata fue buscado por una delegación de Niani, que le suplicó que combatiera a los Soso y que liberara los reinos del Manden para siempre.

Batalla de Kirina 

Regresando con los ejércitos combinados de Mema, Wagadou y las demás rebeliones de las ciudades estado mandinka, Sundiata lideró una revuelta contra el Reino Kaniaga hacia 1234. Las fuerzas combinadas del Manden norte y sur derrotaron al ejército Soso en la Batalla de Kirina (entonces conocida como Krina) hacia alrededor de 1235. Esta victoria trajo por consecuencia la caída del Reino de Kaniaga y el ascenso del Imperio de Malí. Tras la victoria, el rey Soumaoro desapareció, y los mandinga acabaron con lo que quedaba de las ciudades Soso. Maghan Sundiata fue declarado "faama de faamas" y recibido bajo el título de "mansa", que se traduce aproximadamente como emperador. A la edad de 18 años, logró la autoridad sobre los doce reinos en una alianza conocida como el Manden Kurufa. Fue coronado en el trono bajo el nombre de Mari Djata convirtiéndose en el primer emperador mandinga.

Véase también 
 Imperio de Malí
 Mandinga

Referencias 

Reinos del Sahel
Historia de Malí
Historia de Senegal
Imperio de Malí